yC – simbolo dello yoctocoulomb
 YC – simbolo dello yottacoulomb